Killer může být:

 Killer (album), album Alice Coopera z roku 1971
 Killer (finská skupina), finská rocková skupina
 Killer (britská skupina), britská psychobilly skupina
 Killer (švýcarská skupina), švýcarská heavy metalová skupina
 Killer (příjmení), příjmení
 Václav K. Killer (* 1960) – český výtvarník

Související články 
 Killers